Pătrașcu este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Bogdan Pătrașcu
Cerasela Pătrașcu
Florin Pătrașcu
Maria Patrascu
Mihai Pătrașcu

Pătrașcu cel Bun

Nume de familie românești